Baetisca är ett släkte av dagsländor. Baetisca ingår i familjen Baetiscidae. 

Baetisca är enda släktet i familjen Baetiscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dagsländor
Baetisca